Vivere memento () est un poème composé par le poète ukrainien Ivan Franko le .

Le titre, rappelant aux hommes qu'ils sont vivants, est formé à partir de l'expression latine Memento mori. Pour l'homme, créature spirituelle et créative, vivre signifie créer, faire quelque chose qui restera dans le souvenir. La mémoire se manifeste au travers des choses utiles comme inutiles qu'une personne fait durant son existence. L'expression Vivere memento encourage les êtres à créer une condition positive et utile dans leur activité malgré la persistance des reflets négatifs de la mémoire.

Ivan Franko (1856-1916), poète, traducteur en ukrainien des œuvres de William Shakespeare, George Gordon Byron, Dante Alighieri, Victor Hugo, Johann Wolfgang von Goethe et Friedrich von Schiller, est aussi un critique littéraire et social, journaliste, économiste et militant politique. Démocrate révolutionnaire, il est le fondateur du mouvement socialiste en Ukraine et l'une des influences majeures de la littérature et de la pensée politique ukrainienne au cours des  et  siècles. Dans son poème, Ivan Franko révèle les difficultés de sa vie dans le contexte du souvenir de ses propres activités.

Ce poème raconte l'heureux état d'esprit, à propos du printemps, de l'amour à tous les hommes (Les gens, les gens! Je suis votre frère, je ressens votre douleur, je ressens votre joie!):

Весно, що за чудо ти
Твориш в моїй груди?
Чи твій поклик з мертвоти
Й серце к жизні будить?
Вчора тлів, мов Лазар, я
В горя домовині —
Що ж се за нова зоря
Мені блисла нині?
Дивний голос мя кудись
Кличе — тут-то, ген-то:
«Встань, прокинься, пробудись!
Vivere memento!»

Вітре теплий, брате мій,
Чи твоя се мова?
Чи на гірці світляній
Так шумить діброва?
Травко, чи се, може, ти
Втішно так шептала,
Що з-під криги мертвоти
Знов на світло встала?
Чи се, може, шемріт твій,
Річко, срібна ленто,
Змив мій смуток і застій?
Vivere memento!

Всюди чую любий глас,
Клик життя могучий…
Весно, вітре, люблю вас,
Гори, ріки, тучі!
Люди, люди! Я ваш брат,
Я для вас рад жити,
Серця свого кров'ю рад
Ваше горе змити.
А що кров не зможе змить,
Спалимо огнем то!
Лиш боротись значить жить…
Vivere memento!

Bibliographie 
 Франко І. Зібр. тв.: у 50-ти т.с.20./ І. Франко. — К.: Наукова думка, 1976–1986.

Notes et références 

Poème ukrainien